Bartoletti ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bartoletti (1907–1979), Schweizer Maler
 Bruno Bartoletti (1926–2013), italienischer Dirigent
 Fabrizio Bartoletti (1576–1630), italienischer Chemiker und Mediziner
 Gabriele Bartoletti (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Vittorio Bartoletti (1912–1967), italienischer Papyrologe